Aladdin bzw. Alladin ist der Name folgender Personen:
 Aladin, eine Figur aus dem orientalischen Märchen Aladin und die Wunderlampe – dort auch eine Übersicht zu Werken zum Motiv

 Hafiz Saleh Muhammad Alladin (1931–2011), indischer Astronom
 Jean Bikoko Aladin (1939–2010), kamerunischer Musiker
 Muhammad Aladdin (* 1979), ägyptischer Schriftsteller
 Aladin El-Mafaalani (* 1978), deutscher Soziologe

Aladdin heißen folgende geographische Objekte:
 Aladdin City, Florida, Vereinigte Staaten
 Aladdin (Illinois), Ort im Pike County, Vereinigte Staaten
 Aladdin Village, im Howard County, Maryland, Vereinigte Staaten
 Aladdin (Pennsylvania), Ort im Armstrong County, Vereinigte Staaten
 Aladdin (Washington), Ort im Stevens County, Vereinigte Staaten
 Aladdin (Wyoming), Ort im Crook County, Vereinigte Staaten

Aladin, Weiteres:
 Al@din, ein niederländischer Bibliotheks-Informationsdienst
 Aladin (UNESCO), ein internationales Netzwerk von Erwachsenenbildungsorganisationen
 LAM Aladin, ein Wettermodell
 Aladin Music Hall, eine Diskothek in Bremen
 EMT Aladin, eine deutsche Aufklärungsdrohne
 eine Serie von Tauchcomputern des Herstellers Uwatec, siehe Tauchcomputer #Dekompressionscomputer
 Aladin (1986), italienischer Spielfilm aus dem Jahr 1986
 Aladin (2009), Bollywood-Film aus dem Jahr 2009
 Aladin (Oper), eine Oper von Kurt Atterberg, op. 43

Aladdin, Weiteres:
 Aladdin Knowledge Systems, von Safenet übernommener Softwarehersteller
 ein Hotel in Las Vegas, siehe Planet Hollywood Resort and Casino
 Aladdin Theater, historisches Theater in Florida

 Aladdin (BlackRock), ein Datenanalysesystem, das die Risikomanagementplattform des Finanzdienstleisters BlackRock ist
 Aladdin (1992), Zeichentrickfilm von Walt Disney
 Aladdin (2019), Liebes-Fantasy-Musical-Film von Guy Ritchie
 Aladdin (Zeichentrickserie), Zeichentrickserie von Walt Disney
 Aladdin (Musical), Musical zum gleichnamigen Walt Disney Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1992

ALADIN